Le tournoi Cleveland Classic 2015 est l'édition 2015 du tournoi Cleveland Classic qui se déroule du 29 janvier au 3 février 2015 à Cleveland. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Gold 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées. 

La  mondiale Nicol David remporte son troisième titre en finale face à la  mondiale Raneem El Weleily.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cleveland Classic
 Saison 2014-2015 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Cleveland Classic
Sport aux États-Unis en janvier 2015
Sport aux États-Unis en février 2015
Squash en 2015